Brze političke, gospodarske i društvene promjene svijeta u 19. st. nisu pogodovale rađanju nekoga novog graditeljskog stila. Ne snalazeći se u toj brzini, umjetnici i graditelji crkava obraćaju se prošlosti. Grade se crkve poput grčkih i rimskih hramova ili renesansnih vila. 

Takav pristup, koji imitira ranije stilove iz prošlosti naziva se historicizam. Osobito se imitira gotičke i romaničke crkve, a često se u dvama bliskim gradovima istodobno grade crkve u sasvim različitim stilovima. Tako se primjerice i u Đakovu nalazi katedrala sv. Petra u stilu neoromanike, dok je u Osijeku gotovo iz istog vremena konkatedrala sv. Petra i Pavla u neogotičkom stilu. Ono što je posebno značajno za to razdoblje jesu snažni i visoki tornjevi – zvonici, kojima se unatoč bijegu u prošlost želi izraziti nadmoć crkvenih građevina nad sve brojnijim svjetovnim građevinama.

Povezani članci 

 klasicizam
 eklekticizam
 romantizam
 kršćanska umjetnost
 crkvena arhitektura
 ranokršćanska Crkva
 predromanička crkva
 romanička crkva
 gotička crkva
 renesansna crkva
 barokna crkva
 moderna crkva

Literatura 

 Čaplar – Henčić:  Zajednica 2 – priručnik za katehete, Zagreb, 2011.

Crkvena arhitektura
Arhitektura historicizma
Klasicistička arhitektura